Kazimierz Ziembiński (1887–1963) – major pilot inżynier Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Kazimierz Ziembiński (1888–1940) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (czterokrotnie), odznaczony Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych, zamordowany w Charkowie
 Kazimierz Ziembiński ps. „Kazimierz Jawszyc” (ur. 1895) – porucznik administracji Wojska Polskiego, odznaczony Medalem Niepodległości

Zobacz też 
 Ziembiński

Uwagi

Przypisy